Componistenwijk of -buurt kan verwijzen naar:
 Componistenwijk (Baarn)
 Componistenwijk (Berkel en Rodenrijs)
 Componistenbuurt (Bilthoven)
 Componistenbuurt (Gouda)
 Componistenbuurt (Haarlem)
 Componistenwijk (Lisse)
 Componistenbuurt (Naaldwijk)
 Componistenbuurt (Oosterhout)
 Componistenbuurt (Veenendaal)